L'oxyde d'antimoine désigne l'un des oxydes de l'élément antimoine. Il peut s'agir :
 du trioxyde d'antimoine, Sb2O3 ;
 du tétroxyde d'antimoine, Sb2O4 ;
 du pentoxyde d'antimoine, Sb2O5.

Voir aussi 
 Kermésite, un oxy-sulfure d'antimoine.